Rudigoz est un patronyme porté notamment par :

 Roger Rudigoz (1922-1996), écrivain français ;
 Thomas Rudigoz (1971-), homme politique français.